Le Club des éleveurs d'oiseaux exotiques (CDE) est une association française loi de 1901 créée en avril 1966.

Elle regroupe les éleveurs amateurs d'oiseaux exotiques de France métropolitaine et d'outre-mer, mobilise et responsabilise ses adhérents aux règles de la détention d'oiseaux, participe à la protection mondiale d'espèces diverses et publie la Revue des oiseaux exotiques.

Adhérents 

En 2007, elle compte plus de  adhérents, faisant d'elle la plus importante des 4 associations françaises d'oiseaux de cages et de volières.

Annexes

Lien externe 
  Site officiel

Société ornithologique française